Натуральне число 1317
 1317 рік до нашої ери
 1317 рік нашої ери